Puchar CEV siatkarek 2013/2014 – 7. sezon turnieju rozgrywanego od 2007 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

1/16 finału  

|}

1/8 finału 

|}

1/4 finału 

|}

Runda Challenge 

|}

Półfinał 

|}

Finał 

|}

Bibliografia 
  
 

Puchar CEV siatkarek (2007-)
2013 w piłce siatkowej
2014 w piłce siatkowej